Michaił Odiniec
 Dmitrij Odiniec

Zobacz też 
 Odyniec